Похомово —  деревня в Псковской области, Звонская волость Опочецкого района
 Похомово —  исчезнувшая деревня в Тверской области, на территории Шараповском сельском поселении Западнодвинского района

См. также:
 Пахомово